Ю́рий Дми́триевич Игна́тов (1940—2013) — российский учёный-фармаколог, заведующий кафедрой фармакологии СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, директор НИИ фармакологии им. А. В. Вальдмана, академик РАМН, заслуженный деятель науки РСФСР, вице-президент Российского научного общества фармакологов, доктор медицинских наук, профессор. Ю. Д. Игнатова называют одним из создателей отечественной школы экспериментальной и клинической фармакологии боли.

Биография 
Родился 10 октября 1940 года. В 1963 году окончил лечебный факультет Первого Ленинградского медицинского института им. академика И. П. Павлова, в котором трудился на протяжении всей своей жизни.

В 1963—1966 годах обучался в аспирантуре на кафедре фармакологии 1-го ЛМИ. С 1966 года работал ассистентом этой же кафедры. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1970 года — доцент кафедры фармакологии.

Защитив в 1977 году докторскую диссертацию, занял должность профессора кафедры. В 1978 году избран заведующим кафедрой фармакологии, которую в дальнейшем возглавлял на протяжении 35 лет. В марте 1979 года получил учёное звание профессора.

В 1995 году на базе кафедры фармакологии СПбГМУ был образован Научно-исследовательский институт фармакологии имени А. В. Вальдмана с курсом клинической фармакологии, лабораторией фармакологии наркотиков и отделом фармакологии научно-исследовательского центра. В 1996 году НИИ был возглавлен профессором Ю. Д. Игнатовым.

В 1977—2008 годах он являлся проректором по учебной работе и первым проректором университета.

В 1991 году избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук, в 2000 году — действительным членом РАМН.
В 2010 году Ю. Д. Игнатову присуждено звание почётного доктора СПбГМУ им. академика И. П. Павлова.

Скончался 27 июня 2013 года в Петербурге на 73-м году жизни. Похоронен 1 июля на Серафимовском кладбище.

Вклад в науку 
Ю. Д. Игнатов был автором фундаментальных концепций и прикладных разработок в области нейрофармакологии боли и лекарственного обезболивания. Им получены приоритетные данные о дифференцированном участии различных опиатных рецепторов в регуляции эмоционально-аффективных компонентов острой боли различного происхождения, выявлены особенности опиоидергической регуляции системной и регионарной гемодинамики, проводящей системы сердца, тромбоцитарно-сосудистого гемостаза.

Профессором Игнатовым обоснована гипотеза о существовании альтернативных (неопиатных) нейромедиаторных систем регуляции боли, а также выявлены принципы функционирования адренергических болеутоляющих механизмов. Благодаря этому было обосновано применение нового класса неопиатных аналгетиков в анестезиологии и при болевых синдромах различного генеза.

Автор более 420 научных работ, в числе которых 12 монографий, 7 сборников научных трудов, 13 справочников для врачей, 15 учебных пособий. Имел 6 патентов на изобретение.

Ю. Д. Игнатов подготовил 15 докторов и 44 кандидата медицинских наук. На протяжении ряда лет был председателем диссертационного совета СПбГМУ, а также членом диссертационного совета Института экспериментальной медицины Северо-Западного отделения РАМН.

Являясь более чем 30 лет проректором по учебной работе, Ю. Д. Игнатов внёс значительный вклад в развитие медицинского образования в одном из старейших медицинских вузов страны, совершенствую структуру факультетов, учебной части, подготовку и расстановку научно-педагогических кадров.

Ю. Д. Игнатов являлся членом редколлегии и редакционных советов четырёх научных журналов, заместителем председателя правления Российского и Санкт-Петербургского научных обществ фармакологов, членом Международной и Российской ассоциаций по изучении боли. Он организовал лабораторию фармакоэпидемиологии и Информационный центр по клинической фармакологии.

Награды 
 орден «Знак Почёта»
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997)
 медаль «За трудовое отличие»
 заслуженный деятель науки РСФСР (1991)
 диплом «Академик Международной академии наук высшей школы» (1994)
 премия Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования (2013)

Примечания

Ссылки 
 Игнатов Юрий Дмитриевич. К 70-летию со дня рождения // Медицинский академический журнал. — Т. 11, № 1. — 2011. — С. 126—127.

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Фармакологи России
Похороненные на Серафимовском кладбище
Почётные доктора вузов России
Фармакологи СССР